Адрианихты () — род пресноводных лучепёрых рыб, один из двух известных науке родов семейства адрианихтиевых (Adrianichthyidae). Эндемики озера Посо, находящегося в центральной части индонезийского острова Сулавеси. Включает 4 вида и все они объявлены находящимися под серьезной угрозой, а два из них, A. kruyti и A. roseni, не регистрировались десятилетиями, и, видимо, уже вымерли. Адрианихты крупнее оризий, представителей другого рода своего семейства. Они достигают длины 8,5—17,1 см в зависимости от конкретного вида.

Классификация 
На декабрь 2018 года в род включают 4  вида:

Примечания 

Адрианихтиевые
Эндемики Сулавеси